Pseudojana är ett släkte av fjärilar. Pseudojana ingår i familjen Eupterotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Pseudojana